За футболиста със същите имена вижте Пол Андерсън (футболист).
 За американския режисьор със същите имена вижте Пол Томас Андерсън.
 За английския режисьор със същите имена вижте Пол Уилям Скот Андерсън.

Пол Уилям Андерсън () е американски писател, автор на научна фантастика и фентъзи, който започва кариерата си през Златния век на научната фантастика.

Биография и творчество 
Андерсън е роден в град Бристол, щат Пенсилвания. Семейството му се е преселило от Скандинавия. Има бакалавърска степен по физика от университета в щат Минесота. Неговото второ образование е историческо. Благодарение на произхода си Пол Андерсън има познания по езиците от северните части на Европа.

Неговото първо произведение е разказа „Tomorrow's Children“, който излиза през 1947. Разказът е написан в съавторство с Ф. Н. Уолдроп. През кариерата на Андерсън негови произведения са награждавани седем пъти с Награда Хюго; три пъти с Награда Небюла; четири пъти с Награда Прометей. Пол Андерсон е лауреат на премията „Гандалф“ (1978) и наградата на издателство „Макмиллан“ за най-добър детективски роман на годината (1959). Произведенията му извън жанра фантастика не постигат голям успех.

Някои от произведенията на Пол Андерсън са написани в съавторство със съпругата му. Зет му е популярния фантаст Грег Беър.

Пол Андерсън умира от рак през 2001 г.

Библиография

Цикли

Цикъл „King of Ys“ (с Карън Андерсън) 
 Roma Mater
 Gallicenae
 Dahut
 The Dog and the Wolf

Цикъл „Tomorrow's Children“ 
 Tomorrow's Children
 Chain of Logic

Цикъл „Psychotechnic League“ 
 Star Ways
 The Snows of Ganymede
 Virgin Planet
 The Psychotechnic League
 Cold Victory
 Starship

Цикъл „Hoka“ (& Гордън Диксън) 
 Earthman's Burden
 Star Prince Charlie
 Hoka!

Цикъл „Nicholas Van Rijn“ 
 War of the Wing-Men
 Trader to the Stars
 The Trouble Twisters
 Satan's World (Дяволски свят)
 The People of the Wind
 Mirkheim
 The Earth Book of Stormgate

Цикъл „Dominic Flandry“ 
 We Claim These Stars
 Earthman, Go Home!
 Let the Spaceman Beware
 Agent of the Terran Empire
 Flandry of Terra
 Ensign Flandry
 The Rebel Worlds
 A Circus of Hells
 The Day of Their Return
 A Knight of Ghosts and Shadows
 A Stone in Heaven
 The Long Night
 The Game of Empire
 Flandry

Цикъл „Wing Alak“ („Уинг Айлък“) 
 The Double-Dyed Villains
 Enough Rope
 The Chapter Ends
 The Live Coward (Да бъдеш страхливец)

Цикъл „Time Patrol“ („Патрул във времето“) 
 Guardians of TimeПатрул във времето, изд.: „Камея“, София (1998), прев. Юлиян Стойнов
 Time Patrolman
 The Year of the Ransom
 The Shield of Time
 The Time Patrol
 You are suck my flowbie too long"
 can't undo curses
 radio works

Цикъл „History of Rustum“ 
 Orbit Unlimited
 New America

Цикъл „Three Hearts“ 
 Three Hearts and Three Lions
 A Midsummer Tempest

Цикъл „The Last Viking“ (& Karen Anderson) 
 The Golden Horn
 The Road of the Sea Horse
 The Sign of the Raven

Цикъл „Maurai“ 
 Maurai and Kith
 Orion Shall Rise

Цикъл „Harvest of Stars“ 
 Harvest of Stars
 The Stars Are Also Fire
 Harvest the Fire
 The Fleet of Stars

Цикъл „Стивън Матучек“ 
 Operation ChaosОперация „Хаос“, изд.: „Орфия“, София (1991), прев. Весела Петрова
 Operation Luna

Романи

Повести и разкази 

Американски писатели фантасти
Американски романисти
Американски фентъзи писатели
Писатели на алтернативна история
Носители на награда Хюго
Носители на награда „Небюла“
Носители на награда Митопоетик
Пенсилванци
Починали от рак